Dit is de wereldranglijst voor mannen van november 2020 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 26 november 2020.

Mannen 11